Panthera blytheae je vyhynulý druh velké kočkovité šelmy z rodu Panthera, který žil před přibližně 5,95–4,1 miliony let, tedy během svrchního miocénu a spodního pliocénu. Je to v současné době nejstarší známý druh z rodu Panthera. Byla to středně velká šelma (cca 15 až 30 kg), zřejmě spřízněná s irbisem (Panthera uncia). První fosilie Panthera blytheae byla objevena v roce 2010 týmem vědců z Amerického muzea přírodní historie (American Museum of Natural History) vedeným Jackem Tsengem v regionu Zanda, jenž se nachází v západní části Tibetské náhorní plošiny.

Charakteristika 
Hlavním nálezem je poměrně dobře zachovalá fosílie větší části jedné lebky. Je mírně zdeformovaná nadložím a tudíž má zploštělý tvar. Dále byly objeveny pozůstatky několika dalších jedinců. Zkoumání lebky ukázalo, že tento druh má řadu rysů běžných u jiných druhů Panthera, včetně švu nacházejícího se na postorbitalním zúžení a absence přední boule převislé přes infraorbitalní kanál. Druh byl nazván Panthera blytheae na počest Blythe Haagaové, milovnice irbisů a dcery významných mecenášů Národního historického muzea (Natural History Museum) v Los Angeles County.

Velikost této kočky byla přibližně na úrovni levharta obláčkového, tedy o něco menší než velikost irbisa. Jde však o odhad založený jen na základě relativní velikosti lebky, takže může být mírně nepřesný.

Vztah k ostatním druhům Panthera 
Nejbližší žijící příbuzný Panthera blytheae je irbis. Hovoří pro to důkazy na základě podobnosti lebeční struktury, stejně jako sdílená oblast rozšíření na Tibetské náhorní plošině. Podle stáří fosilií se má za to, že Panthera blytheae měl velmi podobnou skladbu kořisti jako irbis, neboť většina druhů zvířat, která loví, existovala už před vyhynutím Panthera blytheae. Avšak není jisté, zda šlo o sesterský taxon či o předka irbisa. Někteří autoři navíc zpochybňují jednoznačné zařazení Panthera blytheae mezi velké kočky, neboť podobné znaky na lebce vykazují i někteří zástupci koček malých.
Fylogeneze podčeledi Pantherinae podle Tsenga et al. (2013):

 }}

Důkazy pro asijský původ rodu Panthera 
Divergence podčeledi Pantherinae od zbytku Felidae proběhla mnohem dříve, než předpokládaly nedávné odhady, podle současných zkoumání přibližně před 16,4 mil. lety. Rod Panthera pak derivoval asi před 10 až 11 miliony lety a k oddělení kladu Panthera tigris, Panthera uncia a Panthera blytheae došlo asi před 8 až 9 miliony let. Spolu s irbisem se následně oddělili od tygra asi před 7 miliony let. Analýza umístění fosilií Panthera blytheae, stejně jako dalších již vyhynulých druhů Panthera, ukazuje, že první zástupci rodu Panthera se vyvinuli z kočkovitých ve střední a severní Asii nebo holarkticé oblasti Asie, a následně migrovali do Evropy, Afriky a Ameriky.

Reference 

Panthera
Vyhynulí savci